Bundesliga 1988/1989 był to 26. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 22 lipca 1988 roku, a zakończył się 17 czerwca 1989. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił Werder Brema. Nowym mistrzem Niemiec został Bayern Monachium, dla którego był to dziesiąty tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobyli Thomas Allofs i Roland Wohlfarth, którzy strzelili po 17 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi. 16. zespół Bundesligi i 3. zespół 2. Bundesligi stoczyły rywalizację systemem mecz-rewanż o pozostanie/awans do Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Baraże 
Eintracht Frankfurt, 16. drużyna Bundesligi oraz 1. FC Saarbrücken, 3. zespół 2. Bundesligi, spotkały się w dwumeczu o miejsce w kolejnym sezonie Bundesligi. Eintracht zwyciężył w rywalizacji 3:2, dzięki czemu utrzymał się w Bundeslidze.

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1988 w piłce nożnej
1989 w piłce nożnej
1988 w Niemczech
1989 w Niemczech